Pracz – w okresie wczesnego średniowiecza grupa książęcej ludności służebnej, która zajmowała się praniem odzieży monarchy i jego dworu. Świadectwem ich istnienia są nazwy typu Pracze, którą nosi kilka osad w Polsce, położonych w sąsiedztwie starych grodów.

Geografia 

 Pracz – część wsi Osiek nad Notecią w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk
 Pracz – potok w Karkonoszach, dopływ Brocza
 Pracz – struga, dopływ Mininy

Inne 
 Ryszard Pracz – polski aktor teatralny i filmowy
 Szop pracz – gatunek ssaka z rodziny szopowatych

Zobacz też 
 Pracze, Praczka, Praczki